Al-Ahli (Arábia Saudita) - Time de futebol da Arábia Saudita.
 Al-Ahli (Emirados Árabes Unidos) - Time de futebol dos Emirados Árabes Unidos.
 Al-Ahli (Doha) - Time de futebol da cidade de Doha no Qatar.
 Al-Ahly - Time de futebol do Egito.

Desambiguações de esportes